panel sterowniczy, HMI (ang. Human-Machine Interface)
 spółka Hamburg-Mannheimer Versicherumgs-AG